De Grand Prix-wegrace van Spanje 2007 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 25 maart 2007 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP
Alex Hofmann werd gediskwalificeerd omdat hij zijn motor wisselde, wat enkel toegestaan is wanneer het regent.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Spanje